Stati Uniti d'America
 Owensville – insediamento della Contea di Inyo, California
 Owensville – città della Contea di Gibson, Indiana
 Owensville – città della Contea di Gasconade, Missouri
 Owensville – villaggio della Contea di Clermont, Ohio